Tournoi de France 1997 - druga edycja (zarazem ostatnia) turnieju towarzyskiego Tournoi de France odbyła się w dniach od 3 do 11 czerwca 1997 we Francji.

Uczestnicy 
W turnieju uczestniczyły cztery drużyny :

Mecze

Końcowa tabela 

Zwycięzcą turnieju Tournoi de France 1997 została .

Tournoi de France
1997 w piłce nożnej
1997 we Francji